Села:
 Стрільче — Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Горохівський район
 Стрільче — Івано-Франківська область, Городенківський район